GUID kan avse:
 GUID Partitionstabell –  ett lagringsformat för persondatorer som gör det möjligt för systemmjukvaran att hantera diskar över 2 TB
 Globally Unique Identifier – en typ av identifierare som används i programvara och som är tänkt att vara globalt unikt